Atherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 Atherington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex